Belinda Bencic era la detentrice del titolo, ma non partecipa a questa edizione del torneo.

Dar'ja Kasatkina ha sconfitto in finale Ivana Jorović per 65-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Ivana Jorović (finale)
  Catherine Bellis (terzo turno)
  Tornado Alicia Black (primo turno)
  Aliona Bolsova Zadoinov (terzo turno)
  Jil Belen Teichmann (secondo turno)
  Varvara Flink (primo turno)
  Sun Ziyue (primo turno)
  Dar'ja Kasatkina (campionessa)

  Anhelina Kalinina (primo turno) 
  Françoise Abanda (semifinale) 
  Kristína Schmiedlová (quarti di finale) 
  Priscilla Hon (primo turno) 
  Olga Fridman (primo turno) 
  Anna Bondár (primo turno) 
  Sandra Samir (primo turno) 
  Iryna Šymanovič (quarti di finale)

Tabellone principale

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Open di Francia 2014